Фейс — фамилия. Известные носители:

 Фейс, Герберт (1893—1972) — американский историк, экономист, писатель.
 Фейс, Якоб (1842—1900) — англо-немецкий писатель и драматург, переводчик еврейского происхождения.

См. также 
 Де Фейс, Дэвид (род. 1962) — вокалист американской хеви-метал-группы Virgin Steele.
 Фейса, Любомир (род. 1988) — сербский футболист, полузащитник клуба «Бенфика» и сборной Сербии.
 Face, настоящее имя Иван Дрёмин (род. 1997) — российский рэпер и певец.
Фейс — положительный персонаж в рестлинге.